Jeg elsker dig kan henvise til

 Jeg elsker dig (film fra 1957), en dansk film
 Jeg elsker dig (film fra 1987), en dansk film